Zwiebelfisch steht für:
 Ukelei, ein Fisch der Gattung der Karpfenfische
 Zwiebelfisch (Buchdruck), einzelner Buchstabe im Zeitungs- und Buchdruck, der irrtümlich in einer anderen Schrift gesetzt wurde
 Zwiebelfisch (Kolumne), Sprachkolumne des Autors Bastian Sick im Rahmen der Website Spiegel Online
 Zwiebelfisch – Magazin für Gestaltung, ein Magazin der Freien Hochschule Freiburg 
 Zwiebelfische, 2010, Dokumentarfilm von Christian Bau und Artur Dieckhoff über Jimmy Ernst

Siehe auch:
 Der Zwiebelfisch, deutsche Satirezeitschrift zu Buchwesen und Typografie